George Worthington ist der Name folgender Personen:

* George Worthington (Unternehmer) (1813–1871), US-amerikanischer Unternehmer
 George Worthington (Tennisspieler) (1928–1964), australischer Tennisspieler